Премия «Энни» за лучшую музыку в полнометражном фильме () (или Премия «Энни» за лучшую музыку в анимационном полнометражном фильме ()) — категория  премии «Энни», которая присуждается ежегодно за лучшую музыку в анимационном полнометражном фильме, выпущенном в кинопрокат или на онлайн-платформах. Она была введена в 1997 году как премия «Энни» за «Лучшее индивидуальное достижение: Музыка в полнометражном/домашнем фильме» (). В последующие годы название было изменено на «Лучшее индивидуальное достижение за музыку в анимационном полнометражном фильме» (), «Лучшее индивидуальное достижение за музыкальную партитуру в анимационном полнометражном фильме» () и «Лучшая музыка в анимационном полнометражном фильме» (), перед изменением на её текущее название в 2005 году. В 2006 году она была переименована в «Лучшую музыку в анимационном полнометражном фильме» () в течение трёх лет, а с 2009 года снова носит название «Музыка в анимационном полнометражном фильме» ().

Премия
†=Не-полнометражная номинация

₳=Не-театральная полнометражная номинация

1990е

2000е

2010е
{| class="wikitable"
!Год
!Фильм
!Получатели
!
|-
| rowspan="5" style="text-align:center;"| 2010 || style="background:#FAEB86;" | Как приручить дракона ||style="background:#FAEB86;" | Джон Пауэлл
| rowspan="5" |
|-
|Гадкий я || 
|-
|Иллюзионист || Сильвен Шоме
|-
|Легенды ночных стражей || 
|-
|Шрек навсегда || Гарри Грегсон-Уильямс
|-
| rowspan="4" style="text-align:center;"| 2011 || style="background:#FAEB86;" | Приключения Тинтина: Тайна «Единорога» ||style="background:#FAEB86;" | Джон Уильямс
| rowspan="4" |
|-
|Кот в сапогах || Генри Джекман
|-
|Рио || Микаэль Мутти, , Карлиньюс Браун, Сержио Мендес, Джон Пауэлл
|-
|Медвежонок Винни и его друзья || Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес, и Зоуи Дешанель, песни; Генри Джекман, музыка к фильму
|-
| rowspan="8" style="text-align:center;"| 2012 || style="background:#FAEB86;" | Ральф ||style="background:#FAEB86;" |Генри Джекман, музыка к фильму; Скриллекс, Адам Янг, , Джейми Хьюстон, Ясуси Акимото, песни
| rowspan="8" |
|-
|Замбезия || Брюс Ретиф
|-
|Храбрая сердцем || Патрик Дойл, музыка к фильму; , Патрик Дойл, Алекс Мэндел, песни
|-
|Монстры на каникулах || 
|-
|Ледниковый период 4: Континентальный дрейф || Джон Пауэлл, Адам Шлезингер, Эстер Дин
|-
|Лоракс || Джон Пауэлл, 
|-
|Хранители снов || Александр Деспла
|-
|Феи: Тайна зимнего леса || , Бренден Милберн, 
|-
|rowspan="8" style="text-align:center;"| 2013 || style="background:#FAEB86;" | Холодное сердце ||style="background:#FAEB86;" | Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес, песни; Кристоф Бек, музыка к фильму
| rowspan="8" |
|-
|Облачно, возможны осадки: Месть ГМО || 
|-
|Семейка Крудс || Алан Сильвестри
|-
|Гадкий я 2 || , Фаррелл Уильямс
|-
|Эпик || Дэнни Эльфман
|-
|Индюки: Назад в будущее || 
|-
|Университет монстров || Рэнди Ньюман
|-
|Турбо || Генри Джекман
|-
|rowspan="5" style="text-align:center;"| 2014 || style="background:#FAEB86;" | Как приручить дракона 2 ||style="background:#FAEB86;" | Джон Пауэлл, Йоунси
| rowspan="5" |
|-
| || Николь Рено
|-
|Приключения мистера Пибоди и Шермана || Дэнни Эльфман
|-
|Песнь моря || Брюно Куле и Kila 
|-
|Сказание о принцессе Кагуя || Джо Хисаиси
|-
|rowspan="5" style="text-align:center;"| 2015 || style="background:#FAEB86;" | Головоломка ||style="background:#FAEB86;" | Майкл Джаккино
| rowspan="5" |
|-
|Аномализа || Картер Бёруэлл
|-
|Безграничный Бэтмен: Нашествие монстров ₳ || Кевин Рипл
|-
| || Рубен Феффер, Густаво Курлат
|-
|Хороший динозавр || Майкл Данна, Джефф Данна
|-
|rowspan="5" style="text-align:center;"| 2016 || style="background:#FAEB86;" | Маленький принц ||style="background:#FAEB86;" | Ханс Циммер,  и Камий
| rowspan="5" |
|-
| Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках ₳ || , Лолита Ритманис и Майкл МакКьюшен
|-
| Зверопой || 
|-
| Красная черепаха || Лорен Перез Дель Мар
|-
| Тайная жизнь домашних животных || Александр Деспла
|-
| rowspan="5" style="text-align:center;"|2017 || style="background:#FAEB86;" | Тайна Коко ||style="background:#FAEB86;"|Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, «»;  и , дополнительные песни; Майкл Джаккино, музыка к фильму
| rowspan="5" |
|-
| Капитан Подштанник: Первый эпический фильм || | 
|-
| Ван Гог. С любовью, Винсент || Клинт Мэнселл
|-
| Олаф и холодное приключение † || Кэти Андерсон и Элисса Самсел, песни; Кристоф Бек, музыка к фильму
|-
| Добытчица || Джефф Данна, Майкл Данна
|-
| rowspan="5" style="text-align:center;"| 2018 ||style="background:#FAEB86;" | Суперсемейка 2 ||style="background:#FAEB86;" | Майкл Джаккино| rowspan="5" |
|-
|Гринч || Дэнни Эльфман, музыка к фильму; Tyler, The Creator, песни
|-
|Дикие предки || Гарри Грегсон-Уильямс, 
|- 
|Ральф против интернета || Генри Джекман, музыка к фильму; Том МакДугалл, Дэн Рейнольдс, песни; Алан Менкен и , «A Place Called Slaughter Race»
|-
|Смолфут || , музыка к фильму;  и , песни
|-
| rowspan="5" style="text-align:center;"| 2019 ||style="background:#FAEB86;" |  ||style="background:#FAEB86;" | Дэн Леви| rowspan="5" |
|-
| || Гинтс Зильбалодис
|-
|Холодное сердце II || Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес, и , песни; Кристоф Бек, музыка к фильму
|-
|Камуфляж и шпионаж || , музыка к фильму; Марк Ронсон, песни
|-
|История игрушек 4 || Рэнди Ньюман, музыка к фильму и песни
|}

2020е

 Рекорды премии 

 Несколько побед 5 побед Майкл Джаккино4 победы Рэнди Ньюман
 Джон Пауэлл2 победы Кристен Андерсон-Лопес
 
 Роберт Лопес
 Ханс Циммер

 Несколько номинаций 12 номинаций Джон Пауэлл8 номинаций Рэнди Ньюман6 номинаций Майкл Джаккино
 Гарри Грегсон-Уильямс5 номинаций Генри Джекман4 номинации Джефф Данна
 Дэнни Эльфман
 Кристен Андерсон-Лопес
 Роберт Лопес
 Ханс Циммер3 номинации Кристоф Бек
 Брюно Куле
 Майкл Данна
 Джо Хисаиси
 Джеймс Ньютон Ховард
 Алан Менкен
 
 
 2 номинации'''

 Стивен Бернштейн
 Фил Коллинз
 Джон Дебни
 Александр Деспла
 
 Карл Джонсон
 Kila
 
 Лин-Мануэль Миранда
 
 Стивен Шварц
 
 Алан Сильвестри

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy 

Музыка
Энни